Kanellopoulos, o Kanellopulos  (gr. Κανελλόπουλος):

Panagiōtīs Kanellopoulos (1902-1986), politico e scrittore greco.
Takis Kanellopoulos (1933-1990), regista e sceneggiatore greco.
Kanèllos Kanellòpoulos (1957-), ciclista greco.